Z800 steht für:
 Kawasaki Z800, Motorrad 
 einen Rechner der Baureihe System z von IBM
 Zilog Z800, Mikroprozessorfamilie des Herstellers Zilog
 eine Gelenktriebwagen-Serie, die unter anderem auf der Bahnstrecke Saint-Gervais–Vallorcine fährt
 ein Head-Mounted Display (Videobrille) des Herstellers eMagin
 Sony Ericsson Z800i, Mobiltelefon